Фамилија Тафоја има више значења:

 Фамилија Тафоја, Ехидо Дуранго (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Тафоја, Колонија Колорадо Нумеро Трес (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику